Tabe steht für:

 Tabe (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Sierra Leone
 Tabe (Fluss), Fluss in Sierra Leone

Tabe ist der Familienname folgender Personen:

 Huffman Eja-Tabe (* 1981), kamerunischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Tabé